iets dat gebeurt in het heden
 iets moderns